Municipio de Plain puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Plain (condado de Kosciusko, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Kosciusko.
 Municipio de Plain (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Renville.
 Municipio de Plain (condado de Franklin, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Plain (condado de Stark, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Stark.
 Municipio de Plain (condado de Wayne, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Wayne.
 Municipio de Plain (condado de Wood, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Wood.